Raphael Beck (1858-1947) – artista statunitense
 Raphael Beck (1992) – giocatore di badminton tedesco